

Леонардув — село в гміні Серокомля Луківського повіту Люблінського воєводства
 Леонардув — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства